Gnaeus Sentius Saturninus ist der Name folgender Personen:

*Gnaeus Sentius Saturninus (Suffektkonsul 4), römischer Politiker 
Gnaeus Sentius Saturninus (Konsul 41) († 66?), römischer Politiker und Senator